Дандамаев — фамилия. Известные носители:

 Дандамаев, Магомед Абдул-Кадырович (1928—2017) — советский и российский учёный-историк, педагог, специалист по истории Ирана и Месопотамии, член-корреспондент РАН.
 Дандамаев, Шамсулвара Гаджиевич (1907—1963) — советский учёный-ветеринар.